Mladenow oder Mladenov () ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Mladenow (* 1982), bulgarischer Fußballspieler
 Daniel Mladenow (* 1987), bulgarischer Fußballspieler

 Iwajlo Mladenow (* 1973), bulgarischer Weitspringer
 Lasar Mladenow (1854–1918), bulgarischer Geistlicher
 Nikolaj Mladenow (* 1972), bulgarischer Politiker
 Petar Mladenow (1936–2000), bulgarischer Präsident, Diplomat und Politiker
 Stefan Mladenow (1880–1963), bulgarischer Philologe
 Stojtscho Mladenow (* 1957), bulgarischer Fußballspieler und -trainer
 Sweschen Mladenow, bulgarischer Schauspieler
 Wasko Mladenow (* 1989), bulgarischer Tennisspieler